Зојотла има више значења:

 Зојотла (Уизилан де Сердан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Зојотла (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику